Torcy (Pas-de-Calais)
 Torcy (Saône-et-Loire)
 Torcy (Seine-et-Marne)
ook:
Torcy-en-Valois, Aisne 
Torcy-et-Pouligny,  Côte-d'Or
Torcy-le-Grand (Aube)
Torcy-le-Grand (Seine-Maritime)
Torcy-le-Petit (Aube)
Torcy-le-Petit (Seine-Maritime)